MSM puede hacer referencia a:

 Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León; o
 Movimiento sin Miedo, partido político boliviano.
 Mainstream media, medios de comunicación dominantes
 MSM Group, empresa eslovaca de armamento e industria civil

Siglas